ДСО може да се отнася за:
 държавно стопанско обединение – стопанска единица в НРБ
 доброволна спортна организация